

Osoby 
 Chester Barnard – amerykański praktyk i teoretyk zarządzania
 Christiaan Barnard (1922–2001) – południowoafrykański kardiochirurg
 Edward Emerson Barnard (1857–1923) – amerykański astronom
 John Barnard – projektant wyścigowy
 Marius Barnard – południowoafrykański tenisista
 Robert Barnard – angielski pisarz i literaturoznawca, autor powieści kryminalnych

Lokalizacje 
 Barnard – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Barnard – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Barnard – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Barnard (ang. Barnard Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Obiekty astronomiczne 
 Barnard – krater na Księżycu
 Barnard – krater na Marsie
 Barnard 93
 Barnard 92
 Barnard 213
 Barnard 168
 Barnard 68
 Barnard 211
 Barnard 86
 Barnard 163 
 Barnard 7
 Katalog Barnarda – katalog ciemnych mgławic
 Gwiazda Barnarda – gwiazda w gwiazdozbiorze Wężownika

Zobacz też 
 Baron Barnard
 Barnard Castle
 Barnard College